Филипп Намюрский:

 Филипп I (маркграф Намюра) (1174—1212) — маркграф Намюра с 1195 года
 Филипп II де Куртене (1195—1226) — маркграф Намюра с 1212 года
 Филипп III (маркграф Намюра) (1319—1337) — маркграф Намюра с 1336 года